Assassinio al terzo piano (Games) – film del 1967
 Games – film del 1983
 Games – serie di videogiochi sportivi
 Games – album di Leo Ku
 Games – album di Chuckii Booker
 Games – singolo di Luke Bryan
 Games – singolo dei New Kids on the Block